Cet article donne la liste des chaînes d'UPC Cablecom, classées par ordre numérique pour le bouquet francophone.

Canaux français

Canaux germanophones

Canaux italophones

Canaux anglophones

Canaux internationaux 

UPC Cablecom